Kostjuk (Костюк), auch Kostiuk ist der Familienname folgender Personen:

 Denys Kostjuk (* 1982), ukrainischer Radrennfahrer
 Marija Kostjuk (* 1996), ukrainische Tennisspielerin
 Marta Kostjuk (* 2002), ukrainische Tennisspielerin
 Mike Kostiuk († 2015), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Platon Kostjuk (1924–2010), ukrainischer Neurophysiologe
 Wadym Kostjuk (* 1974), ukrainischer diplomatischer Beamter und Generalkonsul
 Waleri Wiktorowitsch Kostjuk (* 1940), sowjetischer Physiker